Санта Марија Мистекиља има више значења:

 Општина Санта Марија Мистекиља (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Мистекиља (Санта Марија Мистекиља, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику